Goodrick ist der Familienname folgender Personen:

 Mick Goodrick (1945–2022), US-amerikanischer Jazzgitarrist und -lehrer
 Nicholas Goodrick-Clarke (1953–2012), britischer Historiker